Trompera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ephedra fragilis; o
 el nombre común de la planta Hypochaeris glabra.